Příjmení Polčák nosí více významných osobností:

 Norbert Polčák (* 1969) – slovenský vysokoškolský pedagog
 Radim Polčák (* 1978) – český vysokoškolský pedagog
 Stanislav Polčák (* 1980) – český právník, vysokoškolský pedagog a politik